Аранча Санчес Вікаріо і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Мартіна Хінгіс і Яна Новотна з рахунком 6–2, 3–6, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі шістнадцять сіяних пар виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Lipton Championships 1998 Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
Lipton Championships, жінки, парний розряд